The Cedars ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 The Cedars (Muscogee County, Georgia), NRHP-Nr. 71000282
 The Cedars (Wilkes County, Georgia), NRHP-Nr. 72000403
 The Cedars (Grayson County, Kentucky), NRHP-Nr. 76000889
 The Cedars (Simpson County, Kentucky), NRHP-Nr. 95001516
 The Cedars (Hinds County, Mississippi), NRHP-Nr. 77000787
 The Cedars (Lowndes County, Mississippi), NRHP-Nr. 79001328
 The Cedars (Oktibbeha County, Mississippi), NRHP-Nr. 85003003
 The Cedars (Hertford County, North Carolina), NRHP-Nr. 83001890
 The Cedars (Henderson County, North Carolina), NRHP-Nr. 89000033
 The Cedars (South Carolina), NRHP-Nr. 93000539
 The Cedars (Tennessee), NRHP-Nr. 99000536
 The Cedars (Virginia), NRHP-Nr. 89001909

Siehe auch:
 Cedars